Муратори () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Муратори, Лудовико Антонио (1672—1750) — моденский (итальянский) священник и библиотечный куратор.
 Муратори, Микеле (род. 1983) — сан-маринский государственный и политический деятель; капитан-регент (2019).
  (1910—1973) — итальянский архитектор.

См. также 
 Венсан Мюратори — французский футболист, защитник «Нанси».